Admet, personatge mitològic, rei de Feres i espòs d'Alcestis
 Admet d'Epir, rei dels molossos